Santa Eulàlia de Ronçana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Eulàlia de Ronçana (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Santa Eulàlia de Ronçana (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar